Tóth Margit (1920–2009) zenetörténész, népzenekutató, zongoraművész
Tóth Margit (1961–2016) tornász, olimpikon, edző